Балакескенсор ( — буквально «солончак, около которого сделали обрезание мальчику»; также — Балыкескенсор) — солёное озеро в Казахстане.

Находится юго-восточнее села Бозтал на границе Ерейментауского района Акмолинской области и территории городского акимата Экибастуз Павлодарской области.

Высота над уровнем моря 316 м. Имеет несколько сезонных притоков. На северной стороне — развалины Булак.

Примечания 

Озёра Ерейментауского района
Озёра Павлодарской области